Piedmont Airlines ist der Name folgender US-amerikanischen Fluggesellschaften:

 Piedmont Airlines (1948), 1989 aufgegangen in USAir
 Piedmont Airlines (1993), früher Henson Airlines